AS Béziers steht für folgende Sportvereine aus Béziers, Frankreich:

 AS Béziers (Association Sportive de Béziers), Rugby-Union-Verein, früher auch mit Fußballabteilung
 Avenir Sportif Béziers, Fußballverein